East Malling steht für:

 einen Ortsteil der Gemeinde East Malling and Larkfield, England
 East Malling Research, eine Forschungseinrichtung